Hevosenharju är en udde i Finland. Den ligger i Ijo i landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Hevosenharju åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Hevosenharju. Runt Hevosenharju är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ijo,  km sydost om Hevosenharju. I omgivningarna runt Hevosenharju växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Ijo